Joseph Franz Seraph Lutzenberger (Altötting, 1882. január 13. – 1951. augusztus 2.) brazil-német építész. 1920-ban költözött Porto Alegre városába, ahol élete nagy részében élt. Feleségével, a szintén német Emma Kroeff-fel három gyermekük született, köztük a környezetvédő José Lutzenberger.

Jegyzetek

Források 
Németek Brazíliában

1882-ben született személyek
1951-ben elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Brazil építészek
Bajorok
Német származású brazilok